Balmer (cratera) — cratera nomeada em homenagem a Johann Jakob Balmer
 Série de Balmer — descoberta de física atômica, nomeada em homenagem a Johann Jakob Balmer

 Johann Jakob Balmer — físico e matemático suíço

Desambiguações de ciências
Desambiguações de astronomia